Sammichelesi – abitanti di San Michele di Ganzaria
Sammichelesi – abitanti di San Michele di Serino